Джаві — адаптована арабська абетка для малайської мови. Вона одна з двох офіційних систем письма в Брунеї, та має обмежене використання в Малайзії, на Філіппінах, Індонезії та Сінгапурі, головно в релігійній практиці.

Вступ 
Абетка Джаві використовувалась протягом століть у малайському світі (Нусантара), а її розвиток пов'язують з прийняттям Ісламу. Складається Джаві головним чином з арабських букв та кількох додаткових символів, властивих тільки Джаві, на додачу.

Система письма на основі Джаві є однією з найранніших, що використовувались для записів малайською мовою. Джаві використовувалась із часів ери Пасаі до часів Султанатів Малакка, Джохор та Ачех у XVII столітті. Докази цього виявлено в таблицях Терренґану (Batu Bersurat Terengganu), датованих 1303 роком (702 рік за ісламським літочисленням), тоді як найраніше використання латинської абетки датується кінцем XIX століття.

Букви

Посилання 
 Стаття про Малайську писемність  

Консонантні писемності
Писемності Південно-Східної Азії